

Geografia 
Australia
 Cheltenham – sobborgo di Adelaide
 Cheltenham – sobborgo di Melbourne
 Cheltenham – località del Queensland
 Cheltenham – sobborgo di Sydney

Canada
 Cheltenham – comunità della città di Caledon

Nuova Zelanda
 Cheltenham – sobborgo di Auckland
 Cheltenham – township del distretto di Manawatu

Regno Unito
 Cheltenham – città del Gloucestershire, in Inghilterra

Stati Uniti d'America
 Chelthenham – comunità non incorporata del Maryland
 Chelthenham – quartiere di St. Louis
 Cheltenham Township – township della contea di Montgomery, nella Pennsylvania

Altro 
 Cheltenham Festival – festival tenuto nella città britannica di Cheltenham
 Cheltenham – carattere tipografico
 Cheltenham Town Football Club – società calcistica inglese
 Collegio di Cheltenham – collegio elettorale inglese